Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier II, se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Raffaella Reggi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Zina Garrison.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1989
Eastbourne
Sport en Angleterre en 1989
Tennis en juin 1989